VDE steht für:
 Flughafen El Hierro, Flughafen der politisch zu Spanien und geografisch zu Afrika gehörenden Kanareninsel El Hierro nach dem IATA-Code
 Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, ein technisch-wissenschaftlicher Verband in Deutschland
 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit
 Virtual Development Environment, eine Virtuelle Entwicklungsumgebung für Software-Entwickler
 Virtual Distributed Ethernet
 Virtual Document Enhance
 Verband Deutscher Eisenwarenhändler, heute Zentralverband Hartwarenhandel

Siehe auch:

Abkürzung